Lassy (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Lassy (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Lassy (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France